

Cinema 
 La sirenetta (The Little Mermaid) – film d'animazione del 1989 diretto da Ron Clements e John Musker
 The Little Mermaid – film di animazione direct-to-video del 1992
 The Little Mermaid – film di animazione direct-to-video del 1998
 La sirenetta II - Ritorno agli abissi (The Little Mermaid II: Return to the Sea) – film d'animazione del 2000 diretto da Jim Kammerud e Brian Smith
 La sirenetta - Quando tutto ebbe inizio (The Little Mermaid: Ariel's Beginning) – film d'animazione direct-to-video del 2008 diretto da Peggy Holmes
 Little Mermaid - film del 2016 diretto da Roxie Blum e Matt Martin
 La sirenetta - The Little Mermaid (The Little Mermaid) – film direct-to-video del 2018 diretto da Blake Harris e Chris Bouchard

Teatro 
 The Little Mermaid – musical del 2007 composto da Alan Menken su testi di Howard Ashman, basato sul film La sirenetta

Televisione 
 La sirenetta - Le nuove avventure marine di Ariel (The Little Mermaid) – serie televisiva animata del 1992
 The Little Mermaid - film per la televisione del 1974 diretto da Marilyn Fox
 The Little Mermaid Live! – film per la televisione del 2019 diretto da Hamish Hamilton, Ron Clements e John Musker

Videogiochi 
 The Little Mermaid - videogioco del 1991

Pagine correlate 
 La sirenetta (disambigua)
 Sirenetta (disambigua)